Gnaios () ist der Name von:

 Gnaios (Stempelschneider), griechischer Münzstempelschneider
 Gnaios (Gemmenschneider), griechischer Gemmenschneider